Der NatWest Pro40 2009 war die 41. und letzte Austragung der nationalen List-A-Cricket-Liga über 40 Over in England. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 13. Juli und 27. September 2009 durch die 18 englischen First-Class-Countys ausgetragen. Gewinner waren die Sussex Sharks.

Format 
Die 18 Mannschaften wurden nach den Ergebnissen der letzten Saison in zwei Divisionen mit je 9 Mannschaften aufgeteilt. In diesen spielte jedes Team einmal gegen jedes andere. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für ein Unentschieden oder No Result einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der erste der Division 1 ist der Gewinner der Meisterschaft, die letzten zwei der Division 1 steigen ab, die ersten beiden der Division 2 steigen auf.

Resultate

Division 1 
Tabelle

Division 2 
Tabelle

Einzelnachweise 

2009
Englische Cricket-Saison 2009